Another Face – film del 1935 diretto da Christy Cabanne
Another Face – film TV del 2012 diretto da Akira Uchikata
Another Face – album raccolta di David Bowie del 1981